Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Johnston:

 – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1942 e affondato nel 1944
 – cacciatorpediniere della classe Gearing, varato nel 1945 e ceduto a Taiwan nel 1980